Michael Schneider peut désigner :
 Michael Schneider (1953-), flûtiste et chef d'orchestre allemand ;
 Michael Schneider (1909-1984), organiste et chef de chœur allemand.